Год:
 Год — единица измерения времени.
 «Год» — альманах.
 Год, Мусса Рабилех (род. ?) — сомалийский военачальник, политик, государственный деятель, спортивный функционер.
 Год, Эрнст (род. 1950) — швейцарский горнолыжник, специалист по слалому и гигантскому слалому.

Аббревиатура
 год. — годичный, годовой.
 ГОД — (мед.) городской онкологический диспансер.

См. также 
 
 Календарный год
 Високосный год
 Звёздный год
 Литургический год
 Лунный год
 Световой год
 Сельскохозяйственный год
 Тропический год
 Юбилейный год
 God